Франси́ско Хавье́р Ло́пес А́льварес (; род. 4 октября 1959, обычно Пачи Лопес () — испанский политик, леендакари Страны Басков с 7 мая 2009 по 15 декабря 2012 года, президент Конгресса депутатов в январе-июле 2016 года. Лидер (генеральный секретарь) Социалистической партии Страны Басков в 2002—2014 годах. Кандидат на пост генерального секретаря ИСРП в 2017 году.

Биография 
Родился в рабочей семье. С детства придерживался социалистических взглядов, его отец был политическим деятелем.
Начал учиться в Университете Страны Басков, однако не успел его закончить, поскольку в 28 лет был избран депутатом Конгресса депутатов Испании.

Политическая карьера 
В 1977 году вступил в Социалистическую партию Страны Басков, в 1988 году став членом её исполнительного совета. Был избран депутатом Конгресса от провинции Бискайя, заменив Хосе Антонио Сарасибара и став таким образом вторым из самых молодых депутатов Конгресса после Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Занимал пост вплоть до окончания срока действия мандата в 1989 году. 23 марта 2002 года был избран генеральным секретарём Социалистической партии Страны Басков.

Леендакари 
На парламентских выборах Страны Басков 1 марта 2009 года Социалистическая партия Страны Басков получила 25 мест, став второй партией по численности после Баскской националистической партии (30 мест). 26 марта 2009 социалисты достигли соглашения с Народной партией, получившей 13 мест. Таким образом, 5 мая 2009 года Пачи Лопес был избран леендакари абсолютным большинством голосов (39 против 36 у Хуана Хосе Ибаррече), двумя днями позже вступив в должность. Главный инициатор признания геноцида армян и активный лоббист армянских интересов.

Примечания

Ссылки 
 Пачи Лопес на сайте Конгресса депутатов Испании
 Блог Пачи Лопеса

Политики XXI века
Председатели Конгресса депутатов (Испания)
Члены Испанской социалистической рабочей партии
Председатели правительства Страны Басков
Депутаты Парламента Страны Басков